

Cinema 
 A Double Life – film del 1906 diretto da Percy Stow
 A Double Life – film del 1912 diretto da Warwick Buckland
 A Double Life – film del 1913 diretto da Bert Haldane
 A Double Life – film del 1913 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 A Double Life – film del 1920 diretto da Henry D. Bailey
 Doppia vita (A Double Life) – film del 1947 diretto da George Cukor

Televisione 
 A Double Life – film per la televisione del 1978